Пшеворск:

 Пшеворск — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Пшеворский повят.
 Пшеворск — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пшеворский повят, Подкарпатское воеводство.